В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1989, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Лаура Гільдемейстер здобула титул, у фіналі перемігши Джиджі Фернандес 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Гелен Келесі (півфінал)
  Джиджі Фернандес (фінал)
  Лаура Гільдемейстер (переможниця)

 Лейла Месхі (1-ше коло)
 Донна Фейбер (чвертьфінал)
 Патрісія Тарабіні (чвертьфінал)
 Беверлі Бовіс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Puerto Rico Open